Ю́рий Серге́евич Кучи́ев (; 26 августа 1919, село Тиб, Владикавказский округ, Терская область, РСФСР — 14 декабря 2005 года, Санкт-Петербург, Россия) — арктический капитан, первым достигший Северного полюса в надводном плавании. Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родился 26 августа 1919 года в селе Тиб ныне Алагирского района Северной Осетии, осетин.

В 1938 году с отличием окончил среднюю школу № 27 в Орджоникидзе, а в 1941 году был зачислен матросом на буксир «Василий Молоков» порта Диксон. В годы Великой Отечественной войны находился в составе конвоев Северного флота. Окончил курсы штурманов (1944), заочно — Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова (1963). С 1944 по 1962 годы — помощник капитана ледоколов «Ермак», «Малыгин», «Сибиряков», «Илья Муромец», «Красин».

С декабря 1961 по ноябрь 1963 года был и. о. капитана ледокола «Красин», в дальнейшем в период с декабря 1966 по апрель 1968 года был капитаном этого ледокола.

С 1962 по 1971 годы — капитан ледоколов «Мурманск», «Киев», дублёр капитана атомного ледокола «Ленин», .

С 1972 года первый капитан атомного ледокола «Арктика». Звание Героя присвоено за поход к Северному полюсу. 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» первым в мире в надводном плавании достиг этой точки планеты.

В 1997 году вышел на пенсию, проживал в Санкт-Петербурге. Умер 14 декабря 2005 года. После похорон, по завещанию Юрия Сергеевича, был кремирован; его прах и прах умершей в 1999 году жены торжественно преданы морю в районе Северного полюса командой атомного ледокола «Ямал» 19 августа 2006 года.

Награды и Звания 
 Герой Социалистического Труда (1977).
 Почётный капитан атомохода «Арктика».
 Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени.
 Медали «За трудовое отличие», «За оборону Советского Заполярья» «За победу над Германией», «300 лет Российскому флоту», юбилейные медали.
 Удостоен ряда отраслевых наград и званий: «Почётный работник морского флота», «Почётный полярник», «Почётный член Географического общества», «Почётный гражданин города Орджоникидзе».

Память 
Имя Юрия Кучиева носит:
 школа №27 в г. Владикавказе. 10 октября 2006 года на здании школы была установлена мемориальная доска. Автор: скульптор Михаил Дзбоев.
 улица в Пригородном районе города Владикавказа;
 остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа (с 26 ноября 2008 года);
 танкер Yuriy Kuchiev;
 сквер в Санкт-Петербурге.

Памятник Юрию Кучиеву установлен во Владикавказе на улице Коцоева.

Публикации 
 Предисловие к книге А. И. Арикайнена, К. Н. Чубакова «Азбука ледового плавания» — М.: «Транспорт», 1987, 224 стр.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Осетины − Кучиев Юрий
 Интервью газете «Молодёжь Осетии»

Путешественники России
Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Капитаны дальнего плавания
Мурманское морское пароходство
Мореплаватели СССР